

Localidades
Stickney (Illinois)
Stickney (Dakota do Sul)
Ou ainda:
Paine Field-Lake Stickney

Outros
Stickney (cratera)

Desambiguações de topônimos